Buenavista Social Club fue un club social ubicado en la Habana, Cuba en los años 1940.

Buena Vista Social Club también puede referirse a:

 Buena Vista Social Club, un grupo de música fundado en 1996. 
Buena Vista Social Club (álbum), un disco grabado en 1997 por músicos asociados con el club.
Buena Vista Social Club (documental), un documental filmado en 1999 acerca de los músicos y la historia del club.